Adrian von Riedmatten ist der Name folgender Personen:

* Adrian I. von Riedmatten (1478–1548), Schweizer Geistlicher, Bischof von Sitten 
 Adrian II. von Riedmatten (um 1550–1613), Schweizer Geistlicher, Bischof von Sitten 
 Adrian III. von Riedmatten (1610–1646), Schweizer Geistlicher, Bischof von Sitten 
 Adrian IV. von Riedmatten (1613–1672), Schweizer Geistlicher, Bischof von Sitten 
 Adrian V. von Riedmatten (1641–1701), Schweizer Geistlicher, Bischof von Sitten